Terres-Basses ou Les Terres Basses peut faire référence à :

Toponymie 
 Terres-Basses, lieu-dit et quartier résidentiel de villas de luxe de la partie française de l’île de Saint-Martin, aux Antilles.
 Terres basses, région naturelle de France située dans le département de l'Isère, entre les Terres froides et l'Isle-Crémieu.

BD 
 Les Terres Basses, septième tome de la série de bande dessinée Seuls de Fabien Vehlmann et Bruno Gazzotti, sorti en 2012.